Deux tiers peut faire référence :
 à la fraction ⅔
au décret des deux tiers,
 à une banqueroute des deux tiers, une banqueroute partielle.